Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie International, se dispute à Osaka du 6 au .

Samantha Stosur remporte le simple dames. En finale, elle bat Zarina Diyas, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Shuko Aoyama et Renata Voráčová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon (ATP 2014)
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Japon
Sport au Japon en 2014
Tennis en octobre 2014
Événement sportif à Osaka